Подтя́гивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшая, бицепс, брахиалис, предплечья. Выполняется в висе. Представляет собой поднятие и опускание тела с помощью рук.

Плюсы 
 Оздоровление позвоночника
 Укрепление связок рук

Минусы 
 Необходим объект (перекладина, брусья, ветка дерева, край стола)

Техника выполнения 
Вися на неподвижной перекладине нужно постараться подтянуть своё тело вверх (до касания грудью или подбородком) перекладины.

Разновидности подтягиваний

Рекорды 
Мировой рекорд по безостановочному подтягиванию (651 раз) был установлен Кентой Адачи из Японии.

Мировой рекорд подтягивания на одной руке (22 раза) принадлежит с 3 декабря 1982 года канадцу Роберту Чиснеллу, о чем есть запись в книге рекорда Гиннесса 1984 года.  Поиск этого рекорда также доступен после регистрации на сайте книги рекордов Гиннесса . Сам Роберт в то время был инструктором по скалолазанию, а в данный момент он научный сотрудник и эксперт по узлам в уголовных делах.

Наибольшее количество подтягиваний за минуту (68 раз) совершил американец Адам Сэндел (Adam Sandel) из Бостона (штат Массачусетс, США) 8 декабря 2018.

Наибольшее количество подтягиваний за один час (993 раза) совершил британец Стивен Хайленд (Stephen Hyland) 16 ноября 2011.

Наибольшее количество подтягиваний за час среди женщин (725 раз) совершила австралийка Ева Кларк в 2016 году.

Наибольшее количество подтягиваний за 6 часов (4098 раз) было сделано россиянином Павлом Шелковниковым 22 марта 2021 года в городе Красноярск (Россия).

Наибольшее количество подтягиваний за 12 часов (5742 раз) совершены Эндрю Шапиро.

Наибольшее количество подтягиваний за 12 часов среди женщин (2740 раз) сделала Ева Кларк в 2016 году.

Наибольшее количество подтягиваний за 24 часа (7715 раз) выполнил Брэндон Такер.

Наибольшее количество силовых выходов за 1 подход (32 раза) выполнил Максим Трухоновец (Беларусь) 30 декабря 2021.

Примечания

Ссылки 

 Как научиться подтягиваться на турнике с нуля?
 Подтягивания: 5 испытаний для крутых парней
 

Физические упражнения
Спортивная терминология
Воркаут
Упражнения с собственным весом